Boz Scaggs é o segundo álbum de Boz Scaggs, lançado em 1969.

Faixas

Ligações externas
Long Overdue Boz Scaggs Re-Master Brings "Sweet Release"

Álbuns de 1976